Flughafen Cottbus steht für:

 Flugplatz Cottbus-Nord, ehemaliger Militärflugplatz
 Flugplatz Cottbus-Drewitz, ehemaliger Verkehrslandeplatz und Militärflugplatz
 Flugplatz Cottbus/Neuhausen, Verkehrslandeplatz in Neuhausen